Lethbridge ist der Name von:

 Lethbridge, Stadt im Süden der kanadischen Provinz Alberta
 Lethbridge Motor Car Co., kanadischer Hersteller von Automobilen

Lethbridge ist der Familienname folgender Personen:

 Lucy Lethbridge (* 1963), britische Schriftstellerin
 Rob Lethbridge (* 1953), australischer Zehnkämpfer und Speerwerfer
 Thomas Charles Lethbridge (1901–1971), britischer Forschungsreisender, Autor und Archäologe
 William Lethbridge (1825–1901), Namensgeber der Stadt Lethbridge
 Christopher Lethbridge (Cricketspielerer) (* 1961), englischer Cricketspielerer
 Grace Marguerite Lethbridge Geburtsname von Grace Marguerite Hay Drummond-Hay (1895–1946), die erste Frau, die die Erde im Luftschiff umrundete
 Julian Lethbridge (* 1947), britischer Maler
 Brigadier Lethbridge-Stewart, Figur aus Doctor Who